Куп УЕФА 1985/86.  је била 15. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 11. септембра 1985. и завршило се финалним двомечом одиграним 30. априла и 6. маја 1986.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Ово је била прва сезона у којој право учешћа нису имали енглески клубови због Хејселске трагедије у којој је страдало 39 навијача.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 11. до 19. септембра, а реванш утакмице од 1. до 3. октобра 1985.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 23. октобра, а реванш утакмице 6. новембра 1985.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 27. новембра, а реванш утакмице 11. децембра 1985.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 4/5. марта, а реванш утакмице 19. марта 1986.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 2. априла, а реванш утакмице 16. априла 1986.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1985/86.
 Куп победника купова 1985/86.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1985/86. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1985/86. у УЕФА такмичењима